zemljopis
Hrvatska
 Zapolje (Rešetari), naselje u općini Rešetari
 Zapolje Brodsko, gradsko naselje Delnica, Primorsko-goranska županija

BiH
 Zapolje (Bratunac, BiH)

osobe
 Zapolje (plemstvo), plemenitaška obitelj iz Hrvatske